Dubna (rivier), een rivier in Letland
 Dubna (Letland), een dorp in Letland, in de gemeente Daugavpils
 Doebna (oblast Moskou), stad in de Russische oblast Moskou
 Doebna (rivier), rivier waaraan deze stad ligt 
 Doebna (oblast Toela), stad in de Russische oblast Toela